Krilo je primorsko mjesto u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopisni položaj 
Nalazi se na 43° 27' 51" sjeverne zemljopisne širine i 16° 35' 48" istočne zemljopisne dužine, istočno od Bajnica, a zapadno od Jesenica koje se nadovezuju na ovo naselje.

Upravna organizacija 
Nalazi se u općini Dugi Rat. U službenim ih se papirima piše kao Krilo-Jesenice, jer su naselja naslonjena jedno na drugo, ali povijesno se radi o dva naselja.

Promet 
Nalazi se uz Jadransku magistralu.

U 19. stoljeću je u Krilu bila je uspostavljena parobrodarska linija.

Gospodarstvo 
Turizam i brodarstvo.

Vanjske poveznice 

 Dugi Rat Online!  Povijest mjesta
 Dugi Rat Online!  Projekt luke Krilo
 Krilo na geonames.org

Naselja u sastavu Općine Dugog Rata